Lithium (eller litium) kan avse:

Lithium
 Lithium (singel av Nirvana) – en singel av bandet Nirvana
 Lithium (singel av Evanescence) – en singel av bandet Evanescence

Litium
 Litium – ett grundämne
 Litiumjonackumulator – en ackumulator med den nominella cellspänningen 3,7 V
 Litiumbatteri – ett batteri som innehåller bland annat metallen litium
 Litiumaluminiumhydrid – ett vitt kristallint pulver
 Litiumkarbonat – kolsyrasaltet av litium
 Litiumhydroxid – en frätande hydroxid av litium
 Litiumklorid – ett salt med den kemiska formeln LiCl
 Litiumperklorat – ett salt av litium och perklorsyra och har formeln LiClO4
 Litiumdiisopropylamid – en stark bas inom organkemin.
 Litiumbehandling – en medicinsk behandlingsform som används vid behandling av bipolär sjukdom.

Se även
 Lithivm – en svensk kalkonfilm